Trstena est un toponyme qui peut désigner :
 Tërstenë/Trstena, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Kamenicë/Kosovska Kamenica, district de Gjilan/Gnjilane (selon le Kosovo) ou district de Kosovo-Pomoravlje (selon la Serbie) ;
 Tërstenë/Trstena, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica ;
 Trstena, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Vranje, district de Pčinja ;
 Trstená, une ville de Slovaquie.